По́ллок () — англомовне прізвище, що в одних випадках бере початок від назви місцевості  (Ренфрюшир, Шотландія),, в інших — походить від середньоанглійського особового імені Pollok ().

Відомі носії:
 Гризельда Поллок (; 1949) — британська жінка-історик мистецтва, мистецтвознавець.
 Джейм Поллок (; 1979) — професійний канадський хокеїст, захисник.
 Джеймі Поллок (; 1974) — англійський футболіст і тренер.
 Джексон Поллок (; 1912—1956) — американський художник, представник абстрактного експресіонізму.
 Джордж Поллок (; 1907—1979) — британський режисер.
 Іда Поллок (, уроджена Кроу, ; 1908—2013) — британська письменниця.
 Фрідріх Поллок (; 1894—1970) — німецький соціолог і філософ.

Див. також 
 Клан Поллок

Примітки

Джерела